Kommentator steht für:

 eine Person, die zu einem gegebenen Sachverhalt mündlich oder schriftlich ihre Meinung äußert. Für verschiedene Sachzusammenhänge siehe Kommentar.
 ein Mitglied der Gruppe der Kommentatoren, spätmittelalterliche Rechtsgelehrte
 Live-Kommentator, Person, die über ein Ereignis in Echtzeit berichtet. Im Sport auch Sportkommentator.
 Der Kommentator war in der Philosophie des Mittelalters die Bezeichnung des andalusischen Gelehrten und Aristoteles-Kommetatoren Abū l-Walīd Muhammad ibn Ahmad Ibn Ruschd (Averroes).

Siehe auch:
 Comendador